Forte Serrada – fortificazione militare nel territorio comunale di Folgaria
 La Serrada – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Monte Serrada – nome meno noto del Resegone, nelle Prealpi Bergamasche
 Ponte Serrada – comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina
 Serrada – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia e León
 Serrada – piccola frazione di Folgaria